Gibbet Island (engl. für Galgeninsel) ist der Name folgender Inseln:

 Gibbet Island, früherer Name von Ellis Island, Insel vor New York
 Gibbet Island (Bermuda), Insel von Bermuda